Tuomas Peltonen kan avse:

Tuomas Peltonen (fotbollsmålvakt)
Tuomas Peltonen (läkare)